И́ва Матсуды () — вид цветковых растений из рода  семейства .

В природе ареал вида охватывает южную Маньчжурию, Корею и северо-восточный Китай (до Ганьсу).

Ботаническое описание 
Кустарник или дерево высотой 3,5—13 м. Молодые ветви ломкие, прямые или повислые, оливкового или желтоватого цвета; старые — коричневые, голые.

Почки волосистые. Прилистники ланцетные, короткие, железисто-пильчатые, чаще отсутствуют. Листья узко-ланцетные, длиной 5—10 см, шириной 1—1,5 см, в основании тупые, наверху длинно-заострённые, по краю расставленно и грубо-железисто пильчатые, сверху ярко-зелёные, снизу сизоватые или беловатые, вначале рассеянно шелковисто волосистые, позже голые, на коротких, длиной 2—8 мм, черешках.

Серёжки мелкие, мужские длиной 1—1,5 см, диаметром около 0,6 см ,женские уже. Прицветные чешуи яйцевидные, тупые, жёлто-зелёные. Тычинки в числе двух, с жёлтыми, яйцевидными пыльниками и двумя яйцевидными, тупыми нектарниками. Завязь сидячая, продолговатая, голая, с раздельными, короткими, яйцевидными рыльцами и двумя нектарниками — внутренним яйцевидно-продолговатым, кверху суженным, довольно толстым и маленьким наружным.

Таксономия 
Вид Ива Матсуды входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Ива
Флора Восточной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей